Gaehtgens ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Gaehtgens (1957–2020), deutsche Wissenschaftsmanagerin und Entwicklungshelferin
 Else Frobenius (geb. Gaehtgens; 1875–1952), deutschbaltische Journalistin und NS-Propagandistin
 Gerhard Gaehtgens (1909–2006), deutscher Gynäkologe
 Peter Gaehtgens (* 1937), deutscher Physiologe
 Theophil Gaehtgens (1847–1919), deutschbaltischer evangelischer Theologe
 Thomas W. Gaehtgens (* 1940), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Gaehtgens (1880–1958), deutscher Mediziner